Суббо́тина — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Субботина, Алёна Сергеевна (род. 1990) — казахстанская фотомодель.
 Субботина, Анна Алексеевна (род. 1982) — российская самбистка.
 Субботина, Варвара Максимовна (род. 2001) — российская синхронистка.
 Субботина, Дарья Николаевна (род. 1976) — российская журналистка, теле- и радиоведущая.
 
 Субботина, Зинаида Алексеевна (1924—2015) — советский педагог, народный учитель СССР.
 
 Субботина, Марфа Михайловна (1907—?) — работник сельского хозяйства СССР, первый кавалер ордена Ленина в Волоколамском районе Московской области.
 Субботина, Надежда Дмитриевна (1855 — после 1930) — русская революционерка, народница.
 
 Субботина, Софья Александровна (1830—1919) — русская революционерка, народница, мать сестёр Субботиных — Надежды, Марии и Евгении.
 Субботина, Татьяна Михайловна (род. 1955) — российский ютубер, ведущая собственного канала под названием «Канал Татьяны». Населённые пункты 
 Субботина — деревня, Черемховский район, Иркутская область.
 Субботина — деревня, Осинский район, Пермский край.
 Субботина — деревня, Байкаловский район, Свердловская область.
 Субботина — деревня, Тюменский район, Тюменская область.
 Субботина — деревня, Юргинский район, Тюменская область.